Жо́лдак — воїн-найманець, що отримує жо́лд (платню за службу). Назва найманців в Гетьманщині після ліквідації сердюцьких полків.

Персоналії 
Жо́лдак — українське прізвище.
 Жолдак Андрій Валерійович — український режисер
 Жолдак Богдан Олексійович — український письменник
 Жолдак Олесь — український сценарист

Українські прізвища